Horvátország
Košutići falu Višnjan községben, Isztria megyében

Montenegró
Košutići falu Andrijevica községben